Open Water Diver – podstawowy stopień nurkowy PADI uprawniający do nurkowania
 odczyn wiązania dopełniacza – technika immunologiczna umożliwiająca wykrycie i określenie antygenu lub przeciwciała w badanym materiale (surowicy)